

Geografia 
 Verch-Čebula – cittadina della Russia siberiana meridionale

Persone 
 Ewald Cebula – allenatore di calcio e calciatore polacco
 Józef Cebula – religioso polacco, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Marcin Cebula – calciatore polacco